Yalga peut désigner :
 Yalga, la commune située dans le département de Boala au Burkina Faso
 Yalga, la commune située dans le département de Kongoussi au Burkina Faso
 Yalga, la commune située dans le département de Gomboussougou au Burkina Faso

Homonymie de localités